Александр Викторович Бондаренко (; род. 22 января 1987 года, Харьков) — украинский политик, экономист, предприниматель. В 2019—2020 годах — председатель Днепропетровской областной государственной администрации.

Образование 
Окончил Киево-Могилянскую академию (экономика и предпринимательство), квалификация «Бакалавр финансов» (с отличием) и «Финансы», квалификация «Магистр» (с отличием). Окончил аспирантуру Киево-Могилянской академии по направлению «Финансы».

Выпускник управленческих программ , программы DYB Ukraine, а также .

Проходил стажировку в Швеции по программе развития частного сектора экономики Strategic Business Management (SIDA) для топ-менеджмента компаний и лидеров общественного сектора развивающихся стран Европы.

Выпускник исполнительной программы t at Northwestern University в Чикаго, США.

Прошел Программу Парламентской стажировки USAID в Верховной Раде при комитете финансов и банковской деятельности, а также в .

Окончил программу молодых лидеров общественного сектора Young Leaders Exchange Program  в Вашингтоне, США.

В октябре 2019 года прошел курсы повышения квалификации Украинской школы управления по общей краткосрочной программе «Организация деятельности председателей областных государственных администраций в условиях реформ».

В октябре 2020 года прошел обучение в  (Украинская академия корпоративного управления).

Выпускник международной программы Государственного управления сингапурского университета Ли Куан Ю — Lee Kuan Yew School of Public Policy

Трудовая деятельность 
С 2021 года — Директор Бюро инвестиционных программ. Организация занимается сопровождением инвестиций, развитием возобновляемой энергетики и государственно-частного партнерства.

2007—2008 годы — помощник Председателя Комитета финансов и банковской деятельности Верховной Рады Украины (Программа парламентской стажировки USAID), г. Киев.

В течение 12 лет работал в ряде производственных компаний, занимал ведущие должности. Среди них: британско-нидерландский концерн Unilever, украинско-болгарский производитель PIRANA и завод VERDANI.

С 2017 года — соучредитель и руководитель нескольких предприятий в сфере продуктов питания и ритейла.

Также является членом Advisory Board в ряде украинских компаний в индустрии Consumer Goods.

В 2019—2020 годах — председатель Днепропетровской областной государственной администрации.

С декабря 2020 года — депутат Днепропетровского областного совета VIII созыва, член бюджетного комитета.

Председатель Днепропетровской ОГА 
13 сентября 2019 года назначен председателем Днепропетровской ОГА.

17 декабря 2019 года Александр Бондаренко представил . Основными направлениями были определены строительство аэропорта, привлечения инвестиций, экологические программы, которые позволят снизить вредные выбросы в воздух, а также ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, SMART-проекты, программа евро- и евроатлантической интеграции, и создание новых территориальных громад. На презентацию собрались более 600 гостей — руководители общин и городов области, общественные активисты, представители бизнеса.

16 сентября 2020 начато строительство нового современного аэропорта в Днепропетровске.

30 ноября 2020 года на базе Днепропетровской ОГА при участии Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и главы  посла  был торжественно открыт Офис евроинтеграции Днепропетровской области.

В 2020 году в рамках областного проекта «Строительство 100+» при руководстве Александра Бондаренко было достроено более 70 объектов — 17 школ, 5 малых групповых домов, обустроены 22 амбулатории, возведены 13 приемных отделений, отремонтированы 8 больниц и построены 40 км новых водоводов.

Открыта самая большая спортивная арена области — Олимпийские резервы, вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. В комплексе можно проводить состязания в 60 олимпийских видах спорта. Это первый спортивный комплекс на Украине такого уровня, где можно проводить чемпионаты мира, Европы и различные международные соревнования.

Также по инициативе А. Бондаренко успешно реализован проект «Территория комфорта» — 11 новых парков и скверов в области и первый инклюзивный парк для детей в г. Кривой Рог.

Отремонтировано 4 моста и 320 км дорог, в частности, автодороги Свободное — Гвардейское, Ивановка — Радостное, Васильковка — Николаевка, Просяная — Великомихайловка.

В 2020 году по инициативе А. Бондаренко в рамках программы «С уважением к воинам» за счет областных и государственных средств профинансирована покупка 67 квартир для участников АТО/ООС.

На местных выборах 2020 года баллотировался по седьмому округу Днепропетровской области в областной совет — победил на округе и стал депутатом облсовета, членом бюджетной комиссии.

10 декабря 2020 уволен с должности главы Днепропетровской ОГА, его на этом посту сменил Валентин Резниченко.

Общественная деятельность 
Член правления Ассоциации выпускников Киево-Могилянской Академии. А. Бондаренко является инициатором и основателем гранта лучшему преподавателю-выпускнику факультета экономических наук КМА «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Вместе с однокурсниками факультета экономических наук КМА основал Фонд научных публикаций и командировок для студентов и преподавателей факультета.

Основатель и руководитель ОО «Ассоциация экономического развития» — платформы, которая занимается разработкой и воплощением программ регионального и национального экономического развития, аналитикой и научными аспектами экономики.

Также является членом Попечительского совета и членом Консультативного совета Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».

В ноябре 2019 года инициировал проект полной реконструкции .

На должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации в августе 2020 года основал «Кубок председателя ДнепрOГA по футболу».

Александр Бондаренко является большим поклонником сборной Украины , которые призваны оказывать новые возможности военнослужащим и ветеранам, которые заплатили высокую цену за преданность своей стране и её жителям. Организовывал спортивные прыжки с парашютом для бойцов АТО/ООС и лиц с инвалидностью.

Публикации 
 Александр Бондаренко: главные причины, которые негативно влияют на госдолг// Finance.ua. — 2022. — 19 января.
 Александр Бондаренко: как я искал деньги на дороги и какие выводы сделал // Finance.ua. — 2020. — 30 сентября.
 Александр Бондаренко: почему у украинцев средняя пенсия $100. И что с этим можно сделать// Finance.ua. — 2021. — 11 августа.
 Бегство бизнеса: как убедить украинские компании не переезжать в ЕС// Європейська правда. — 2022. — 19 мая. 
 Взлет разрешен: как искать инвестора для строительства аэропорта// Mind. — 2020. — 2 июня.
 Другая энергетика: как Украине стать экспортером водорода в ЕС// Європейська правда. — 2021. — 26 октября. 
 
 «Зеленый» водород: каковы перспективы для Украины // Mind. — 2022. — 13 января.
 Кандидатские «бонусы»: что дает Украине приближение к членству в ЕС// Європейська правда. — 2022. — 7 июля. 
  
 На примере Турции. Как будет работать и когда окупится технопарк при Киево-Могилянской Академии// Новое время. — 2022. — 9 лютого.

Награды 

Стипендиат Верховной Рады Украины.

Стипендиат фонда Ивана Пулюя.

Стипендиат фонда Райффайзен Банк Аваль.

Победитель всеукраинских соревнований бизнес-планов.

Лучший студент факультета Экономических Наук КМА 2006 — Звезда факультета.

Личная жизнь 

Женат, воспитывают дочь.

Родители по образованию математики, занимаются предпринимательской деятельностью.

Отец кандидат технических наук, доцент, много лет преподавал в различных ВУЗах г. Харьков.

Примечания

Источники 
 
 
 Блик Л. Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації// Укрінформ. — 2020. — 16 июля. 
  Слово и Дело
 Бондаренко Олександр Вікторович // Об Александре Бондаренко на сайте Днепропетровской областной государственной администрации
 Бондаренко Олександр Вікторович// Об Александре Бондаренко на сайте Днепропетровского областного совета
 Бондаренко О. Стратегія розвитку Дніпропетровської області-2020 
 
  Укринформ (13.09.2019)
 Нинько Д. «Мери не займаються проблемами людей, натомість пишуть пости»: інтерв'ю з головою ДніпрОДА// Delo.ua. — 2020. — 13 октября. 
  president.gov.ua (14 сентября 2019)
 Что реально сделать за год в Днепропетровской области: новый аэропорт, дороги, привести инвесторов// Укрінформ. — 2020. — 17 декабря.

Ссылки 
 

Выпускники Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Председатели Днепропетровской областной государственной администрации